Lößnitzgrund bezeichnet:
 Lößnitzgrund, ein Kerbtal in der Landschaft Lößnitz (Stadt Radebeul) in Sachsen
 Lößnitzgrund und Lößnitzhänge, ein Fauna-Flora-Habitat-Gebiet in Sachsen

Siehe auch:
 Lößnitzbach mit unter anderen einem Bach, der durch den Lößnitzgrund fließt
 Lößnitzgrundbahn
 Lößnitz